włochatka – gatunek sowy
 włochatka – rodzaj grzybów
 włochatka – rodzaj mszycy